Suttons Bay steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Suttons Bay (Village), Village im Leelanau County, Michigan
 Suttons Bay (Bucht), Bucht des Michigansees
 Suttons Bay Township, Township im Leelanau County, Michigan